Destins est une série de livres-jeux écrite par Dave Morris et . Elle est composée de quatre livres parus chez Gallimard, et fait partie de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros.

Composition de la série 
 Le Pirate des Sept Mers
 L'Étoile de la Destinée
 Le Peuple Maudit
 Le Collier Maléfique
En version originale, la série compte deux livres supplémentaires, non traduits :
 Heart of Ice
 Twist of Fate

Liens externes

Références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros